Кубок УЄФА 1999–2000 — двадцять дев'ятий розіграш Кубка УЄФА, у якому перемогу здобув турецький «Галатасарай», здолавши у фіналі в серії пенальті англійську команду «Арсенал». «Галатасарай» здобув трофей не програвши жодного матчу. Півфінали та фінал супроводжувалися масовими заворушеннями, спричиненими протистоянням англійських та турецьких фанів.

Кваліфікаційний раунд 

|}

Перший раунд 
Клуби «Монпельє», «Ювентус» і «Вест Гем Юнайтед» потрапили до першого раунду як переможці Кубка Інтертото 1999.

|}

Другий раунд 

|}

Третій раунд 
Команди «Баєра», «Арсенала», дортмундської «Боруссії», «Штурма», «Олімпіакоса», «Рейнджерс», московського «Спартака» і «Галатасарая» кваліфікувалися до третього раунду Кубка УЄФА, зайнявши треті місця у своїх групах в Лізі чемпіонів 1999-00.

|}

Четвертий раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Галатасарай — гордість Туреччини ; uefa.com, 1 червня 2000
 Кубок УЄФА 1999-00 на rsssf.com  

1999
1999 у футболі
2000 у футболі